В области экономики и государственных финансов, норма (коэффициент) обслуживания долга () представляет собой отношение платежей по обслуживанию долга страны к доходам от её экспорта. Здоровое финансовое состояние государства предполагает низкое значение данного показателя. Для большинства стран коэффициент варьируется в промежутке от 0 до 20%.

Существует показатель, обратный норме обслуживания долга — коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга (). Он рассчитывается как отношение дохода страны от экспорта к величине её платежей по обслуживанию долга.

Ссылки

Примечания 

Макроэкономические показатели